BSGV steht für:
 Bayerischer Sparkassen- und Giroverband, siehe Sparkassenverband Bayern
 Bahnhof Berlin-Schöneberg (DS100-Code)

Abkürzung